Liujiao () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Liujiao w 2016 roku liczyła 23 787 mieszkańców – 11 131 kobiet i 12 656 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 8928, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,66 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi